Die Primera División 2011/12 (offiziell Liga BBVA) war die 81. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Die Saison sollte am 20. August 2011 beginnen, wegen eines Spielerstreiks wurde der Start jedoch auf den 27. August verschoben. Die Spielergewerkschaft AFE verlangte einen besseren Schutz für die Gehälter der Fußballspieler, da die spanischen Fußballklubs in der vorgehenden Saison 50 Millionen Euro nicht ausgezahlt hätten. Insgesamt seien 200 Spieler betroffen gewesen. Die Saison endete planmäßig am 13. Mai 2012.

Real Madrid wurde mit einem neuen Punkt- (100) und Torrekord (121) zum 32. Mal spanischer Meister.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 21-fache Meister FC Barcelona ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister war Real Madrid.
 Aufgestiegen aus der Segunda División waren Betis Sevilla, Rayo Vallecano und der FC Granada.

Teilnehmer 
In der Saison 2011/12 spielten folgende Mannschaften in der spanischen Primera División:

Abschlusstabelle

Resultate 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – Real Madrid – UEFA Champions League
 2. – FC Barcelona – UEFA Champions League
 3. – FC Valencia – UEFA Champions League
 4. – FC Málaga – UEFA Champions League, Qualifikation
 Titelverteidiger der UEFA Europa League – Atlético Madrid – UEFA Europa League, Gruppenphase
 6. – Levante UD – UEFA Europa League, Play-Off Runde
 Finalist der Copa del Rey 2011/12 – Athletic Bilbao – UEFA Europa League, Dritte Qualifikationsrunde

Absteiger in die Segunda División
 18. – FC Villarreal
 19. – Sporting Gijón
 20. – Racing Santander

Aufsteiger in die Primera División
 Deportivo La Coruña
 Celta Vigo
 Real Valladolid

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.

Zamora-Trophäe 
Die Zamora-Trophäe wird jährlich für den Torwart mit den wenigsten Gegentreffern pro Spiel vergeben. Um in die Wertung zu kommen, muss der Spieler mindestens 28 Begegnungen zu je 60 Minuten bestreiten.

Saisonrekorde 
 Beste Heimmannschaft: FC Barcelona mit 52 Punkten
 Beste Auswärtsmannschaft: Real Madrid mit  50 Punkten
 Beste Offensive: Real Madrid mit 121 Toren
 Beste Defensive: FC Barcelona mit 29 Gegentoren

Zuschauerschnitt 

Quelle:

Die Meistermannschaft von Real Madrid

Weblinks 

 Spain - List of Champions rsssf.com
 Saison 2011/12 laliga.es

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2011/12
2011 12